Trichothyriopsis är ett släkte av svampar. Trichothyriopsis ingår i familjen Microthyriaceae, ordningen Microthyriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichothyriopsis